Peter Silfverskiöld kan syfta på:

 Peter Silfverskiöld (1691–1758), svensk hovrättspresident och justitiekansler
 Petter Silfverskiöld (1854–1940), svensk läkare